Kinderballade (Komrij), ballade van Gerrit Komrij
 Kinderballade (Boudewijn de Groot), lied van Boudewijn de Groot